Sredec (szczyt)
 Sredec (obwód Smolan)
 Sredec (obwód Burgas)
 Sredec (gmina)